Покровский парк:

 Покровский парк — парк во Владивостоке.
 Покровский парк — парк, расположенный в Южном административном округе города Москвы.